Anthony Wilding e Josiah George Ritchie nel challenge round hanno battuto i detentori del titolo Herbert Roper-Barrett e Arthur Gore 6-1, 6-1, 6-2.

Tabellone

Challenge Round

Turni preliminari

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia
 Tingay, L.: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
 Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 1. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010. ISBN 978-88-6002-017-8.

Torneo di Wimbledon 1910